Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 16 и 18 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал 

WL — лучший результат сезона в мире, SB — лучший результат сезона

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Тройной прыжок (мужчины)